«Некроскоп 3: Источник» («Возвращение Некроскопа») — третья часть серии романов Брайана Ламли Некроскоп, вышедшая в 1989 году.

Сюжет

Издания на русском 
Издательства: Диамант, Золотой век/ISBN 5-89215-037-4

Издательства: Эксмо, Домино, 2005 г./ISBN 5-699-12104-8

Книги по алфавиту
Романы 1989 года
Фантастические романы на английском языке